Рускеа́ла ()— посёлок сельского типа в России, расположен в Кааламском сельском поселении Сортавальского района Карелии.

Этимология
По версии  члена-корреспондента РАН и топонимиста Ирмы Муллонен, названия Карелии с концовкой -ла скрывают в себе личное или родовое имя человека, некогда основавшего деревню или проживавшего в ней. Имя Руские/Ruskie, по-карельски значит «красный», так называли и рыжеволосых людей, что и породило прозвище. Таким образом, наименование волостного центра Рускеала означает «место жительства рода Рускеа».

География 
Расположен на берегу реки Тохмайоки. 

Через посёлок проходит трасса Сортавала — Вяртсиля.

Население

Достопримечательности 
Вблизи посёлка находится объект культурного наследия — бывший мраморный карьер, в 2 километрах от посёлка — водопады на реке Тохмайоки.

В посёлке находится памятник истории — братская могила 287 советских воинов, погибших в годы Советско-финской войны (1941—1944).

Улицы 
 Алексеева ул.
 Детская ул.
 Заводская ул.
 Лесная ул.
 Набережная ул.
 Отраккала ул.
 Сахалинская ул.
 Сортавальское ш.
 Ханки ул.
 Школьная ул.

Примечания

См. также 
 Голубая дорога — туристский маршрут (Норвегия-Швеция-Финляндия-Россия)

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. — 384 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3) — С. 39

Ссылки 
 Братская могила советских воинов

Населённые пункты Сортавальского района
Рускеала